La Ràpita (Montsià), un municipi del Montsià antigament conegut com Sant Carles de la Ràpita 
 Sa Ràpita, localitat del municipi de Campos, a les Illes Balears
 La Ràpita, localitat del municipi de Santa Margarida i els Monjos, a l'Alt Penedès, vegeu Santa Margarida i els Monjos#La Ràpita
 La Ràpita (Vallfogona de Balaguer), localitat al municipi de Vallfogona de Balaguer, a la Noguera 
 Dalt sa Ràpita, localitat del municipi de Campos, a les Illes Balears 
 Castell de Sant Carles de la Ràpita, antic castell i terme situat a l'actual població de la Ràpita
 Reial Monestir de Nostra Senyora de la Ràpita, antic monestir benedictí (Santa Maria de la Ràpita) que està situat a l'actual població de la Ràpita
 La Ràpita, despoblat del municipi de l'Albiol, al Baix Camp 
 Castell de la Ràpita, fortificació al municipi de Vallfogona de Balaguer, a la Noguera